Рассоховатка — название населённых пунктов на Украине:

 Рассоховатка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Рассоховатка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.